Joshua Farris est un patineur artistique américain né le  à Renton. Il a été notamment champion du monde junior en 2013 et vice-champion des quatre continents en 2015.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique américain
Naissance en janvier 1995
Naissance à Renton (Washington)